8-мий чемпіонат України з футболу був розіграний з 7 липня 1998 року по 25 червня 1999 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Учасники чемпіонату 

У вищій лізі чемпіонату України взяли участь 16 команд:

 — команди, що піднялися з першої ліги.

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Матч за місце у вищій лізі 

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) відстояло право залишитися у вищій лізі.

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1998—1999
 Чемпіонат України з футболу 1998—1999: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1998—1999: друга ліга
 Кубок України з футболу 1998—1999
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1998—1999

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 8-й чемпионат Украины-1998/99 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1998-1999 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 VIII чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1998 у футболі
1999 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
1998 в українському спорті
1999 в українському спорті